Goecke ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Friedrich Goecke (1734–1815), deutscher Blech- und Nadelfabrikant
 Feodor Goecke (1836–1907), Generalbevollmächtigter der Rheinischen Stahlwerke und Politiker
 Ferdinand Goecke (1786–1855), deutscher Walzblechfabrikant, Walzdrahtfabrikant
 Hermann Goecke (1900–1994), deutscher Gynäkologe, Geburtshelfer und Hochschullehrer
 Irma Goecke (1895–1976), deutsche Tapisseriekünstlerin
 Karl Goecke (1844–1906), deutscher Reichsgerichtsrat
 Marco Goecke (* 1972), deutscher Choreograph
 Tamme Goecke (* 1966), deutscher Gynäkologe und Hochschullehrer
 Theodor Goecke (1850–1919), deutscher Architekt, Städtebauer, Denkmalpfleger

Siehe auch
 Goeke